Rejon drabiwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu czerkaskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1161 km² i liczy około 35 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Drabiw.

Na terenie rejonu znajdują się 2 osiedlowe rady i 31 silskich rad, obejmujących w sumie 40 wsi i 9 osad.

Miejscowości rejonu

Przypisy